El término Iago (también, IAGO) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Iago, un personaje de la obra teatral Otelo, el moro de Venecia, de William Shakespeare;
 a Iago, un personaje de la película de animación Aladdín, de Walt Disney Pictures;
 a Iago Iglesias, un futbolista español, nacido en 1984;
 a Iago de tiburón, perteneciente a la familia Triakidae (Musolas), subamilia Galeorhininae;
 al IAGO, siglas del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca;
 a Iago (de origen gallego, astur leonés; su forma castellanizada es Yago), una variante de nombres como Jacob, Jacobo, Santiago y Jaime; nombre propio que proviene del hebreo Ya'akov.